Stenopsychodes är ett släkte av nattsländor. Stenopsychodes ingår i familjen Stenopsychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nattsländor
Stenopsychodes